150. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Партизана у Београду 27. фебруара 2016. године. Ова утакмица је играна у оквиру 24. кола Суперлиге Србије у сезони 2015/16. Црвена звезда је победила Партизан са 2:1 (2:1). Главни судија на утакмици био је Владо Глођовић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Немања Петровић, Урош Стојковић, Дејан Петровић, Александар Васић, Дејан Сантрач

Делегат: Ненад Николић

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2015/16. у српском фудбалу